Belphegor ist:

 eine Gestalt aus der jüdischen und christlichen Mythologie, siehe Belphegor (Dämon)

in der Literatur:
 Belfagor arcidiavolo, eine zwischen 1518 und 1527 verfasste Novelle von Niccolò Machiavelli
 Belphegor, or the Marriage of the Devil, ein Bühnenstück von 1690 von John Wilson (Dramatiker) (1627–1696) nach der Novelle von Machiavelli 
 Belphegor, eine Fabel von Jean de La Fontaine
 Belphegor oder die wahrscheinlichste Geschichte unter der Sonne, ein 2-bändiger Roman des deutschen Schriftstellers Johann Karl Wezel von 1776, siehe Belphegor (Wezel)
 Belphegor. Nachrichten von Büchern und Menschen, eine Sammlung von literaturgeschichtlichen Dialog-Essays des deutschen Schriftstellers Arno Schmidt von 1961, siehe Belphegor (Schmidt)
 Belphégor, le fantôme du Louvre, ein Roman des französischen Schriftstellers Arthur Bernède, siehe Belphegor (Bernède). 

Folgende filmische Umsetzungen beruhen auf dem Roman von Bernede:
 Belphégor (1927), Serial in 4 Teilen von Henri Desfontaines
 Belphégor oder das Geheimnis des Louvre, eine französische Fernsehserie von 1965, u. a. mit Juliette Gréco
 Belphégor (Zeichentrickserie), von France 2 produzierte 26-teilige Zeichentrickserie von 2001
 Belphégor, ein  französischer Film von 2001

in der Musik:
 Belfegor, ein melodramma fantastico von Giovanni Pacini, uraufgeführt am 1. Dez. 1861 am Teatro alla Pergola in Florenz
 Belfagor, eine commedia lirica von Ottorino Respighi, uraufgeführt  am  26. April 1923 im Teatro alla Scala in Mailand
 Belphegor (Band), eine österreichische Death-/Black-Metal-Band
 Belfegore, eine ehemalige deutsche Gothic-Punk-/Dark-Wave-Band aus Düsseldorf.

Außerdem:
 PZL M-15 Belphegor, ein polnisches Agrarflugzeug.
 Citroën Belphégor, ein französisches Lkw-Modell
 Belphegors Primzahl 1000000000000066600000000000001, ein nach dem Dämon benanntes Primzahlpalindrom.